Dacia steht für:

 Automobile Dacia, rumänische Automobilmarke
 Dacia Mioveni, rumänische Fußballmannschaft
 FC Dacia Chișinău, moldauische Fußballmannschaft
 Dacia (Vorname), weiblicher Vorname
 Dacia (Zeitschrift), archäologische Fachzeitschrift
 Dacia (Schiff, 1907), rumänisches Schiff

Orte:
 Dacia (Dänemark), mittelalterlich-lateinischer Name von Dänemark
 lateinischer Name der römischen Provinz Dakien im späteren Siebenbürgen und heutigen Rumänien
 Dacia (Botoșani), Dorf in Rumänien
 Dacia (Brașov) (deutsch Stein), Dorf in Rumänien
 Dacia (Satu Mare), Dorf in Rumänien

Siehe auch:
 Boetius von Dacien
 Jacobus de Dacia
 Martinus de Dacia
 Petrus von Dacia
 Petrus von Dacien
 Petrus de Dacia (Astronom)
 Datscha